Dundrum és el nom de diversos llocs:

a la República d'Irlanda:
 Dundrum (Dublín), un suburbi de la ciutat de Dublín
Dundrum Town Centre, un centre comercial
 Dundrum (Comtat de Tipperary)
 el meteorit de Dundrum del 1865, que caigué a Munster (vegeu caiguda de meteorit)

a Irlanda del Nord:
 Dundrum (Comtat de Down), un poble
 Castell de Dundrum
 Badia de Dundrum
 Dundrum (Comtat d'Armagh), un townland